Де́сять математи́ческих фо́рмул, измени́вших о́блик Земли́ (, ) — однолетняя тематическая серия почтовых марок Никарагуа, выпущенная 15 мая 1971 года и посвящённая десяти наиболее важным, по мнению авторов серии, математическим формулам, изменившим облик Земли.

Авторами рисунков марок являются художники британской полиграфической фирмы Де ла Рю ().

Это однолетняя фиксированная серия, признаваемая всеми каталогами почтовых марок, её описавшими.

Паспорт серии 
Паспорт серии почтовых марок, то есть такое её описание, по которому можно определить, принадлежит ли конкретная марка серии или нет, состоит из содержания и шаблона.

1. Содержание серии. Содержание серии определяется памятным текстом внизу марок: «Десять математических формул, изменивших облик Земли» ().

2. Шаблон серии. Шаблон серии определяет характерные черты формы марок серии и их рисунка, отличающие их от остальных марок. Марки отличаются только многоцветным рисунком, текстом и подписью формулы, номиналом и текстом на обороте.
 1) Формат марки. Марка прямоугольная среднего горизонтальная формата с размером 49 × 32 мм, размер рисунка 46 × 29 мм
 2) Рисунок. Рисунок разбит на две части:
 слева треть марки занимает одинаковый для всех марок синий рисунок;
 справа две трети маркт занимает многоцветный рисунок, для каждой марки свой.
 3) Номинал. Номинал напечатан в левом нижнем углу рисунка.
 4) Надписи. Одинаковые надписи:
 внизу памятный текст ();
 слева вертикальная надпись ();
 справа вертикальная надпись ().
 Разные надписи:
 на левой части рисунка вверху — формула и название (кроме первой марки) закона ();
 на левой части рисунка внизу — вид почты (обычная () и авиа ()) и номинал (в кордобах () и сентаво ());
 на обороте марки — текст с описанием закона.

3. Общие характеристики серии.
 1) Количество марок. Серия «Десять математических формул, изменивших облик Земли» состоит из 10 перфорированных марок.
 2) Художники. Авторы рисунков марок — художники британской полиграфической фирмы Де ла Рю ().
 3) Дата выхода. Вся серия вышла 15 мая 1971 года.
 4) Первая марка. Первый номер серии по каталогу «Михель», то есть минимальный номер серии: 1613.
 5) Печать: офсетная.
 6) Зубцовка: гребенчатая 13.

Названия серии 
Стандартных названий серий и выпусков почтовых марок не существует. В каждом каталоге почтовых марок используются свои собственные названия серий. Иногда они совпадают друг с другом. Название серий передаёт взгляд каталога и страны, где выпущен каталог, на причину выпуска и тематику почтовых марок.

Описание марок 
Левая треть лицевой стороны марок занята рисунком синего цвета, одинакового на всех марках серии. На нём изображены армиллярная сфера, циркуль, песочные часы, гусиное перо и свиток. На обороте каждой марки приведён текст, описывающий значение формулы, которой она посвящена. Приведенные на марках формулы, основные рисунки в правой части лицевой стороны и текст на обороте для каждой из марок описаны в следующей таблице.

{| class="wikitable" style="border:3px solid #a2a9b1; font-size:85%;"
|-style="text-align:center; background:#eaecf0"
! № марки
! Номи­нал
! Формула на марке
! style="width:10%;|Описание основного рисунка! Текст на обороте

|-style="text-align:center"
! 1
| 10c
| 
| Рисунок стилизован под древнеегипетский. Египтянка, считающая на пальцах  и две птицы(?) на фоне человеческого мозга
| (Первобытный человек).Как бы ни элементарно это уравнение, оно имело огромные последствия для первобытного человека, потому что составляет основу счёта. Без понимания чисел люди могли торговать только самым элементарным образом; у них не было точного представления ни о количестве овец или коров, которыми они владели, ни о количестве людей в племени. Открытие счета напрямую привело к быстрому развитию торговли, а затем и к важной науке о мерах()

|-style="text-align:center"
! 2
| 15c
| 
| Спиральная галактика, Сатурн и другие планеты на фоне контура разрезанного пополам яблока
| Сэр Исаак Ньютон, 1642—1727.До Ньютона люди очень плохо представляли, какая сила удерживает планеты на их орбитах вокруг Солнца или Луну вокруг Земли, — или даже что мешает людям улететь с поверхности земли в космос. Ньютон доказал, что все тела притягиваются друг к другу гравитационным взаимодействием. Однако приведённое уравнение показывает, что это взаимодействие зависит от масс тел; при этом притяжение малых объектов незаметно, потому что их гравитационное взаимодействие очень слабо()

|-style="text-align:center"
! 3
| 20c
| 
| Условное изображение атома бериллия (4 протона, 5 нейтронов и 4 электрона) на фоне ядерного гриба
| Альберт Эйнштейн, 1879—1955.Это уравнение лежит в основе нашего ядерного века. Оно просто говорит, что небольшое количество вещества может быть преобразовано в большое количество энергии. Впечатляющая и жёстокая форма этой свободной ядерной энергии — атомные и водородные бомбы. Но человек также приручил ядерное деление в ядерных реакторах для обеспечения теплом и выработки электроэнергии для домов и заводов()

|-style="text-align:center"
! 4
| 1C$
| 
| Старт американской сверхтяжёлой ракеты-носителя Сатурн-5 и краешек Земли на фоне спускаемого аппарата космического корабля «Меркурий» с двумя парашютами
| Константин Циолковский, 1857—1935.Это основное уравнение космических технологий определяет скорость ракеты по массе сжигаемого топлива, которое она несёт. Это уравнение получено непосредственно из одного из трёх великих законов движения сэра Исаака Ньютона. Без него запуск космических кораблей на Луну и планеты или на орбиту Земли был бы невозможен; но оно также сделало возможным ведение войны с помощью управляемых ракет.()

|-style="text-align:center"
! 5
| 2C$
| 
| Вышка электросвязи на фоне контура экрана телевизора и условного концентрического распространения радиоволн от излучающей антенны вышки
| Джеймс Клерк Максвелл, 1831—1879.Столетие назад этот шотландский физик открыл четыре знаменитых уравнения, обобщающих знания человека об электричестве и магнетизме. Из этих уравнений он получил предъявленное уравнение и ещё одно, предсказав возможность радиоволн. Максвеллу мы обязаны звуковым и телевизионным вещанием; и дальней и радиолокационной связью на суше, на море и в космосе. Свет, рентгеновские лучи и другое электромагнитное излучение также определяются этими фундаментальными уравнениями.()

|-style="text-align:center"
! 6
| 25c
| 
| Секстант на фоне холмов и звёздного неба с созвездием Большой Медведицы
| Джон Непер, 1550—1617.Изобретением логарифмов Непер подарил миру мощную арифметическую стенографию. Она позволяет производить умножение или деление чисел простым сложением или вычитанием их логарифмов, что означает быстрое выполнение этих и других сложных операции с числами, содержащими множество цифр. Влияние логарифма в таких областях, как астрономия и навигация, огромно и сопоставимо с современной компьютерной революцией()

|-style="text-align:center"
! 7
| 30c
| 
| Циркуль на фоне Парфенона и его плана
| Пифагор, 570—497/6 до н. э.Несомненно, самая известная и часто используемая теорема в геометрии — это теорема Пифагора, которая связывает длины трёх сторон a, b, c прямоугольного треугольника. Она впервые дала возможность вычислять долготы косвенными способами, что позволило человеку проводить геодезические съёмки и составлять карты. Древние греки использовали её для измерения расстояний между судами в море, высоты зданий и т. д.; сегодня математики и другие учёные постоянно используют её для разработки всевозможных теорий.()

|-style="text-align:center"
! 8
| 40c
| 
| 4-такта  двигателя внутреннего сгорания на фоне кипящей жидкости
| Людвиг Больцман, 1844—1906.Уравнение Больцмана показало, что поведение газов определяется постоянным движением атомов и молекул. Уравнение имеет большое значение, поскольку применяется там, где газы играют важную роль: во всех машинах, приводимых в движение паром или двигателем внутреннего сгорания; в бесчисленных реакциях между газами, используемыми химиками для производства современных лекарств, пластмасс или других веществ; в понимании времени; и даже в объяснении бурных процессов на Солнце, звёздах и в далеких галактиках.()

|-style="text-align:center"
! 9
| 1C$
| 
| Электронный микроскоп
| Луи Де Бройль, родился в 1892.Свет как форма энергии может вести себя подобно как частицам, похожим на отдельные пули, так и непрерывные волнам; де Бройль открыл обратное: элементарные частицы, из которых состоит материя, также обладают свойствами, подобными волне. Уравнение де Бройля оказало огромное влияние на физику, приведя к современной оптике и электронным компонентам, – например, транзисторам, – которые нашли широкое применение в радио, телевидении, компьютерах, космических кораблях, вооружении и других областях. Также благодаря этому уравнению учёные получили мощный электронный микроскоп.()

|-style="text-align:center"
! 10
| 2C$
| 
| Равноплечные весы и механическая заливка расплавленного металла из разливочного ковша в изложницу
| Архимед, 287—212 до н. э.Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Простое уравнение рычага лежит в основе любого изобретения, будь то просто штанга, самая совершенная шестерня или кран. Рычаг входит в состав любой машины и любой конструкции, от мостов до зданий. Все гайки и болты основаны на этом принципе. Тормоза на автомобилях, весы, дверные ручки, большинство инструментов – это разновидности рычагов.()
|}

 Нумерация и названия марок 
Многие каталоги почтовых марок имеют свои собственные оригинальные и даже запатентованные системы нумераций (например, система нумерации каталога «Скотт» защищена авторским правом). В этот раздел включена таблица, в которой каталожные номера марок серии «Десять математических формул, изменивших облик Земли» взяты из четырёх разных систем нумерации. Это фиксированная однолетняя серия с одной датой выпуска.

Таблица состоит из семи столбцов, которые озаглавлены следующим образом.
 №. Номер марки серии «Десять математических формул, изменивших облик Земли» по порядку. Порядок марок соответствует нумерации «каталога Михель».
 Название марки. Название марки на русском языке.
 Номинал. Номинал марки в сентаво (c) и кордобах (C$).
 Scott. Американский каталог «Скотт». Тип рисунка находится после номера марки, которой он проиллюстрирован.
 Michel. Немецкий каталог «Михель». После номеров марок показаны их буквенные коды. Иллюстрации всех марок присутствуют в каталоге.
 SG. Английский каталог «Стэнли Гиббонс». Тип рисунка находится после номера марки, которой он проиллюстрирован.
 Yvert'''. Французский каталог «Ивер и Телье». Полужирным выделены номера тех двух марок, которыми проиллюстрирован каталог.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почтовые марки
Культура Никарагуа